Fehér éjszaka jelenség
 Fehér éjszakák (1848), F. M. Dosztojevszkij regénye
 Fehér éjszakák (1916), Korda Sándor néma filmdrámája (alternatív cím: Fedora)
 Fehér éjszakák (1957), Luchino Visconti filmje
 Fehér éjszakák (1959), szovjet film
 Fehér éjszakák (1985), amerikai film
 Fehér éjszaka (2011), francia-belga-luxemburgi film
 Fehér éjszakák (2012), a Péterfy Bori & Love Band lemeze
 Fehér éjszakák (2019), Ari Aster horrorfilmje